Mendelsohn se poate referi la:
Alfred Mendelsohn (1910-1966), compozitor din România
Ben Mendelsohn (n. 1969), actor australian
Charles J. Mendelsohn (1880–1939), scriitor american
Erich Mendelsohn (1887–1953), arhitect german
Moses Mendelsohn (1782–1861), autor german

Vezi și
 Bartholdy
 Mendelssohn